Fylla eller Fulla har flere betydninger: 
 Fulla – er i nordisk mytologi en asynje
 Fylla (pigenavn) – et pigenavn
 Inspektionsskibet Fylla – et engelsk krigsskib fra 1915
 Orlogsskonnerten Fylla – et dansk skib fra 1862
 F351 Fylla – et dansk krigsskib fra starten af 1960'erne